Podgórze (, etwa „am Fuß des Hügels“) ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Podgórze (Kowary) (Arnsberg), Ortsteil von Kowary, Woiwodschaft Niederschlesien
 Podgórze (Krakau), Stadtteil von Krakau, Woiwodschaft Kleinpolen
 Podgórze (Wałbrzych) (Ober Waldenburg), Stadtteil von Wałbrzych, Woiwodschaft Niederschlesien
 Podgórze (Duszniky-Zdrój) (Vorderkohlau), Ortsteil von Duszniky-Zdrój, Woiwodschaft Niederschlesien